Administration fédérale peut désigner :
 Administration fédérale, pour les services administratifs de la fédération en Allemagne (Bundesbehörde) ;
 Administration fédérale, pour le gouvernement suisse.